Cantonul Grostenquin este un canton din arondismentul Forbach, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Altrippe || align="right" | 398 || align="right" | 57660 || align="right" | 57014
|-
| Baronville || align="right" | 410 || align="right" | 57340 || align="right" | 57051
|-
| Bérig-Vintrange || align="right" | 239 || align="right" | 57660 || align="right" | 57063
|-
| Biding || align="right" | 307 || align="right" | 57660 || align="right" | 57082
|-
| Bistroff || align="right" | 330 || align="right" | 57660 || align="right" | 57088
|-
| Boustroff || align="right" | 155 || align="right" | 57380 || align="right" | 57105
|-
| Brulange || align="right" | 103 || align="right" | 57340 || align="right" | 57115
|-
| Destry || align="right" | 88 || align="right" | 57340 || align="right" | 57174
|-
| Diffembach-lès-Hellimer || align="right" | 381 || align="right" | 57660 || align="right" | 57178
|-
| Eincheville || align="right" | 228 || align="right" | 57340 || align="right" | 57189
|-
| Erstroff || align="right" | 212 || align="right" | 57660 || align="right" | 57198
|-
| Frémestroff || align="right" | 299 || align="right" | 57660 || align="right" | 57237
|-
| Freybouse || align="right" | 423 || align="right" | 57660 || align="right" | 57239
|-
| Gréning || align="right" | 140 || align="right" | 57660 || align="right" | 57258
|-
| Grostenquin || align="right" | 573 || align="right" | 57660 || align="right" | 57262
|-
| Guessling-Hémering || align="right" | 926 || align="right" | 57380 || align="right" | 57275
|-
| Harprich || align="right" | 210 || align="right" | 57340 || align="right" | 57297
|-
| Hellimer || align="right" | 605 || align="right" | 57660 || align="right" | 57311
|-
| Landroff || align="right" | 301 || align="right" | 57340 || align="right" | 57379
|-
| Laning || align="right" | 556 || align="right" | 57660 || align="right" | 57384
|-
| Lelling || align="right" | 507 || align="right" | 57660 || align="right" | 57389
|-
| Leyviller || align="right" | 457 || align="right" | 57660 || align="right" | 57398
|-
| Lixing-lès-Saint-Avold || align="right" | 722 || align="right" | 57660 || align="right" | 57409
|-
| Maxstadt || align="right" | 324 || align="right" | 57660 || align="right" | 57453
|-
| Morhange || align="right" |  || align="right" | 57340 || align="right" | 57483
|-
| Petit-Tenquin || align="right" | 232 || align="right" | 57660 || align="right" | 57536
|-
| Racrange || align="right" | 625 || align="right" | 57340 || align="right" | 57560
|-
| Suisse || align="right" | 103 || align="right" | 57340 || align="right" | 57662
|-
| Vahl-Ebersing || align="right" | 542 || align="right" | 57660 || align="right" | 57684
|-
| Vallerange || align="right" | 223 || align="right" | 57340 || align="right" | 57687
|-
| Viller || align="right" | 190 || align="right" | 57340 || align="right" | 57717
|}
 
 

Cantoane în Moselle